Bear Valley ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bear Valley (Colorado), im Denver County
 Bear Valley (Alpine County, Kalifornien)
 Bear Valley (Mariposa County, Kalifornien)
 Bear Valley (Nevada County, Kalifornien) (nicht mehr existent)
 Bear Valley (Minnesota), im Wabasha County
 Bear Valley (Pennsylvania), im Northumberland County
 Bear Valley (Wisconsin), im Richland County
 Bear Valley Heights, im Denver County, Colorado
 Bear Valley Junction, im Garfield County, Utah
 Bear Valley Springs, im Kern County, Kalifornien

Bear Valley steht für:
 Bear Valley National Wildlife Refuge, Park im Klamath County, Oregon
 Bear Valley Park, Park im Denver County, Colorado